Погост — гостинний двір, пізніше адміністративна одиниця у Київській Русі
 Погост — адміністративна одиниця у Росії ХІІІ-XVIII століть

Погост — село, Березинський район, Мінська область
 Погост — село, Вілейський район, Мінська область

Погост — присілок, Тотемський район, Вологодська область